Ле́мма Шу́ра — утверждение, являющееся одним из основных при построении теории представлений групп.

Формулировка леммы 

Представление группы  автоморфизмами некоторого векторного пространства    называется неприводимым, если не существует никакого инвариантного относительно  подпространства отличного от 0 и самого . 

Лемма Шура: Пусть  — линейное отображение векторных пространств  над некоторым полем  такое, что существуют два неприводимых представления  и  , такие, что  для всех . Тогда:

1)Если  не является изоморфизмом, то  — нулевое отображение.

2)Если  конечномерны над алгебраически замкнутым полем  и  , то  является умножением на некоторый элемент поля .

Доказательство 

Основой доказательства служит следующее общее утверждение, которое часто тоже называют «леммой Шура»:

Пусть  и  модули, являющиеся простыми (то есть не имеющие подмодулей, отличных от нулевого и самого себя). Тогда любой гомоморфизм  является либо нулевым, либо изоморфизмом на .

В самом деле, так как  и   являются подмодулями, то если  ненулевой гомоморфизм, имеем , а , то есть  — изоморфизм на весь модуль .

Теперь определим   групповое кольцо . Элементами этого кольца будут линейные комбинации . Умножение определяется  и далее по линейности. Ясно, что  кольцо. На пространстве  определим умножение элемента из  на элемент : .
Тем самым мы превращаем  в модуль над кольцом . Проверка аксиом модуля тривиальна, т.к.  является представлением.  аналогично, заменяя  на , будет модулем над , а равенство  то, что отображение  является гомоморфизмом модулей. Так как  и  неприводимы, а это означает простоту  и  как модулей над , то первая часть леммы доказана.

Для доказательства второй части используем известное утверждение линейной алгебры о существовании  собственного вектора  для конечномерного пространства над алгебраически замкнутым полем, соответствующего собственному значению , .
Для любого элемента  имеем , причём для собственного вектора   следовательно  по первой части леммы является нулевым гомоморфизмом, а значит,  является умножением на некоторое .

Литература 

 
 
 

Шура
Теория представлений
Ш